Сент-Арай () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Сент-Арай () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна